Dick Stockton e Anne Smith hanno battuto in finale Laurie Warder e Anne Minter 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Sherwood Stewart /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Henri Leconte /  Andrea Temesvári (secondo turno)
 Mel Purcell /  Paula Smith (secondo turno)
 Charles Strode /  Leslie Allen (secondo turno)

 Dick Stockton /  Anne Smith (Campioni)
 Scott Davis /  Barbara Jordan (quarti di finale)
 Hans Simonsson /  Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Eric Korita /  Lisa Bonder-Kreiss (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1984